Geir Johnson (ur. 1965) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1981/1982, kiedy zajął 55. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1981/1982: 55

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1965